Кейма́да ():
 Кеймада — район (фрегезия) в Португалии в составе округа Визеу.
 Кеймада — горячий алкогольный напиток.
 «Кеймада» — кинофильм режиссёра Джилло Понтекорво.